Pralle ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Pralle (1900–1987), deutscher Politiker, MdL
 Hermann Pralle (1863–1939), deutscher Verwaltungsjurist und Regierungspräsident